Storm Warning (1951), een Amerikaanse film uit 1951
 Storm Warning (2007), een Australische film uit 2007
 Storm Warning (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210